Nobody Is Listening — третий студийный альбом британского певца Зейна Малика, вышедший 15 января 2021 года на лейбле RCA Records. Запись альбома началась в начале 2020 года и сопровождалась выходом синглов «Better» и «Vibez».

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. Он получил 61 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Список композиций 

Замечания
  сопродюсер

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Великобритании
Альбомы RCA Records
Альбомы Зейна Малика